Евге́ний Ви́кторович Чумаче́нко (18 декабря 1975, Волжский) — российский футболист, защитник.

Карьера 
Воспитанник СДЮСШОР № 4 г. Волжский. Выступал за футбольные клубы «Торпедо» (Волжский), «Ротор» (Волгоград), «Лада-Град» (Димитровград), «Лада-Тольятти-ВАЗ» (Тольятти), «Металлург» (Липецк), «Металлург-Кузбасс» (Новокузнецк). Играл за молодёжную сборную России на ЧЕ-1993-1994 и на ЧМ-1995. После завершения карьеры игрока, в 2013 году работал начальником команды ФК «Энергия» (Волжский).   С 2014 года работает заместителем директора в спортивной школе № 3 города Волжского Волгоградской области. Является руководителем городского центра тестирования ВФСК «ГТО».

Достижения 
 Победитель второй лиги ПФЛ (зона «Центр»): 1994
 Победитель второго дивизиона ПФЛ (зона «Центр»): 2002

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте footbook.ru
 Статистика на сайте КЛИСФ

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Торпедо» Волжский
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Ротор-2»
Игроки ФК «Академия»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Металлург» Липецк
Игроки ФК «Новокузнецк»